Molekulska formula -{C15H11ClO6}- se može odnositi na:

 Robinetinidin
 Tricetinidin